Шевче́нко — украинская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Шевченко, Аким Михайлович (1902—1980) — белорусский советский живописец.
 
 
 
 
 
 
 Шевченко, Анжелика Викторовна (род. 1987) — украинская легкоатлетка (бег на средние дистанции).
 
 Шевченко, Антонина Анатольевна (род. 1984) — киргизская-перуанская-российская спортсменка (ударные единоборства).
 
 Шевченко, Артём Валерьевич (род. 1977) — украинский тележурналист, генеральный директор телеканала ТВі (2013).

Б

В 
 Шевченко, Вадим Викторович (род. 1956) — советский футболист; советский и украинский футбольный судья.
 Шевченко, Валентин Николаевич (род. 1948) — советский легкоатлет, прыгун тройным.
 
 Шевченко, Валериан Григорьевич (1923—1991) — советский физик.
 Шевченко, Валерий Николаевич (род. 1940) — советский и российский математик.

Г 
 Шевченко, Ганна Александровна (род. 1975) — русский поэт и прозаик.
 Шевченко, Геннадий Иванович (1929 — ?) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Шевченко, Георгий Фёдорович (1878—1928) — советский офицер, георгиевский кавалер.
 Шевченко, Глеб Вячеславович (род. 1999) — белорусский футболист.

Д 
 Шевченко, Даниил Фёдорович (1899—1974) — Герой Социалистического Труда.

Е 
 
 Шевченко, Евгения Максимовна (1919—1995) —  партизан, награждена медалью имени Флоренс Найтингейл.
 Шевченко, Евдокия Андреевна (1926—1905) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Евдокия Кирилловна (род. 1940) — оператор машинного доения, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Шевченко, Егор Владимирович (род. 1978) — российский футболист.

И 
 
 Шевченко, Игнатий Владимирович (ум. 1885) — матрос, герой обороны Севастополя 1854—1855 гг.
 
 
 Шевченко (Коротя), Ирина Владимировна (род. 1975) — российская легкоатлетка.

К 
 Шевченко, Касьян Никитович (1904—1995) — советский учёный в области механики.
 
 Шевченко, Клеопатра Николаевна (1909—1988) — заслуженный врач РСФСР.

Л 
 Шевченко, Лариса Андреевна (род. 1950) — советская и российская оперная певица, педагог.
 
 Шевченко, Лидия Ивановна (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.

М 
 
 Шевченко, Мария Моисеевна (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Марфа Яковлевна (1920—1997) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.
 Шевченко, Мефодий Леонтьевич (1907—1999) — Герой Советского Союза, гвардии подполковник.

Н 
 Шевченко, Наталья Сергеевна (род. 1980) — украинская актриса театра и кино.
 Шевченко, Никита Русланович (род. 1993) — украинский футболист, вратарь.

О 
 Шевченко, Оксана Сергеевна (род. 1987) — казахстанская пианистка.
 Шевченко, Олег Викторович (род. 1978) — украинский футболист и тренер.
 Шевченко, Олесь Евгеньевич (род. 1940) — украинский политический деятель.

П 
 
 Шевченко, Пелагея Григорьевна (более известна под фамилией Захарова; род. 1928) — советская бетонщица.

С 
 Шевченко, Семён Алексеевич (1910—1991) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, полный кавалер ордена Славы.

Т 
 Шевченко, Таня (род. 1977) — немецкая фигуристка.

Ф 
 Шевченко, Фаина Васильевна (1893—1971) — русская актриса.

Э 
 Шевченко, Эдуард Степанович (род. 1939) — российский дипломат.

Ю

Я 
 Шевченко, Яна Сергеевна — российская самбистка.

Составные фамилии 
 Лотар-Шевченко, Вера Августовна (1901—1982) — французская и советская пианистка.

Населённые пункты

Казахстан 
 Шевченко — село в Каргалинском районе Актюбинской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Шевченко — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Шевченко — название города Актау с 1964 по 1991 год.
 Шевченко — прежнее, до 1999 г., название села Миялыколь Мугалжарского района Актюбинской области.
 Шевченко — прежнее, до 2000 г., название села Котибар Мугалжарского района Актюбинской области.

Приднестровье 
 Шевченко — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Шевченко — хутор в Теучежском районе Адыгеи.
 Шевченко — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Шевченко — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Шевченко — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Шевченко — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Шевченко — хутор в Павловском районе Краснодарского края.
 Шевченко — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Шевченко — хутор в Советском районе Курской области.
 Шевченко — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Шевченко — село в Москаленском районе Омской области.
 Шевченко — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Шевченко — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Шевченко — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.
 Шевченко — посёлок в Троицком районе Челябинской области, упразднён в 1979 г.

Украина 
Русскому названию Шевченко соответствуют два украинских Шевченка и Шевченко.

Винницкая область 
 Шевченко — село, Барский район
 Шевченко — село, Литинский район
 Шевченко — посёлок, Немировский район
 Шевченко — село, Тепликский район

Днепропетровская область 
 Шевченко — село, Апостоловский район.
 Шевченко — село, Васильковский район.
 Шевченко — посёлок, Днепровский район.
 Шевченко — село, Петропавловский район.

Донецкая область 
 Шевченко — село, Енакиевский городской совет
 Шевченко — посёлок городского типа, Покровский городской совет
 Шевченко — село, Макеевский городской совет
 Шевченко — село, Александровский район
 Шевченко — село, Великоновосёлковский район
 Шевченко — посёлок, Великоновосёлковский район
 Шевченко — село, Егоровский сельский совет, Волновахский район
 Шевченко — село, Октябрьский сельский совет, Волновахский район
 Шевченко — посёлок, Добропольский район
 Шевченко — село, Мангушский район
 Шевченко — село, Никольский район
 Шевченко — село, Новоазовский район
 Шевченко Первое — село, Покровский район
 Шевченко — село, Кумачевский сельский совет, Старобешевский район
 Шевченко — село, Новокатериновский сельский совет, Старобешевский район
 Шевченко — село, Тельмановский район
 Шевченко — село, Малоорловский сельский совет, Шахтёрский район
 Шевченко — село, Розовский сельский совет, Шахтёрский район

Житомирская область 
 Шевченко — село, Романовский район
 Шевченко — посёлок, Чудновский район

Запорожская область 
 Шевченко — село, Акимовский район.
 Шевченко — село, Бердянский район.
 Шевченко — село, Васильевский район.
 Шевченко — село, Вольнянский район.
 Шевченко — село, Михайловский район.
 Шевченко — село, Пологовский район.
 Шевченко — село, Приазовский район.
 Шевченко — до 1958 г. название села Заветное в Михайловском районе.

Кировоградская область 
 Шевченко — село, Благовещенский район
 Шевченко — село, Добровеличковский район
 Шевченко — село, Новоархангельский район
 Шевченко — село, Онуфриевский район

Луганская область 
 Шевченко — село, Кременский район.

Николаевская область 
 Шевченко — село, Арбузинский район
 Шевченко — село, Баштанский район
 Шевченко — село, Братский район
 Шевченко — село, Вознесенский район
 Шевченко — село, Врадиевский район
 Шевченко — село, Доманёвский район, Владимировский сельский совет
 Шевченко — село, Доманёвский район, Мостовский сельский совет
 Шевченко — село, Очаковский район
 Шевченко — село, Первомайский район

Одесская область 
 Шевченко — село, Николаевский район.

Полтавская область 
 Шевченко — посёлок, Карловский район.

Харьковская область 
 Шевченко — село, Дергачёвский район.

Херсонская область 
 Шевченко — село, Скадовский район.
 Шевченко — село, Чаплинский район.

Хмельницкая область 
 Шевченко — село, Изяславский район
 Шевченко — село, Славутский район
 Шевченко — село, Староконстантиновский район
 Шевченко — село, Ярмолинецкий район

Черкасская область 
 Шевченко — село, Смелянский район.

Черниговская область 
 Шевченко — село, Бахмачский район.
 Шевченко — село, Борзнянский район.
 Шевченко — посёлок, Ичнянский район.
 Шевченко — село, Прилукский район.
 Шевченко — село, Талалаевский район.
 Шевченко — село, Черниговский район.

Другое 
 Т. Г. Шевченко (теплоход, 1991) — казахстанский 4-палубный теплоход.
 Тарас Шевченко (теплоход, 1965) — советский 8-палубный круизный корабль (постр. 1965).
 Тарас Шевченко (фильм) — советский фильм (1951).

См. также 
 
 
 
 Форт-Шевченко
 Шевченковский

Примечания